Округ Кесс — назва округів у різних штатах США:
 Кесс (округ, Іллінойс)
 Кесс (округ, Індіана)
 Кесс (округ, Айова)
 Кесс (округ, Мічиган)
 Кесс (округ, Міннесота)
 Кесс (округ, Міссурі)
 Кесс (округ, Небраска)
 Кесс (округ, Північна Дакота)
 Кесс (округ, Техас)